Ulice steht für:
 Ulice – tschechische TV-Serie
 Úlice – eine tschechische Gemeinde im Bezirk Pilsen-Nord
 Ulice (Bosnien und Herzegowina) – Siedlung im Brčko-Distrikt in Bosnien und Herzegowina